Уильям Джеймс Перри (; род. 11 октября 1927, ) — американский бизнесмен и инженер, министр обороны США с 3 февраля 1994 года до 23 января 1997 года.

Биография 
Родился в Пенсильвании. После окончания школы, в 1946—1947 годах служил в армии США, в том числе в оккупированной Японии.

В 1950 году окончил Стэнфордский университет. В 1954—1964 годах был директором оборонной исследовательской лаборатории, входившей в компанию GTE.

В 1964—1977 годах — президент основанной им компании ESL Incorporated, производившей электронику.

С 1977 по 1981 годы — заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам, руководил закупкой и разработкой новых вооружений.

В 1981—1985 годах — управляющий директор инвестиционной компании Hambrecht & Quist в Сан-Франциско.

Был заместителем Министра обороны США с 1993 года по 1994 года.

Министр обороны США с 3 февраля 1994 года до 23 января 1997 года.

В марте 1994 года Перри совершил поездку в Россию, Белоруссию, Украину и Казахстан. Обсуждалась ликвидация бывшего советского ядерного оружия на территории Белоруссии, Украины и Казахстана. 17 марта 1994 Перри в Москве встретился с министром обороны РФ Павлом Грачевым. В этот же день состоялись встречи и переговоры Уильяма Перри с первым заместителем министра обороны РФ Андреем Кокошиным и начальником Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Михаилом Колесниковым.

В январе 1995 года публично выступил в поддержку программы Нанна — Лугара, сообщив о снятии 2600 советских ядерных боеголовок с носителей (ракет и самолетов) и перевозке 900 боеголовок из Белоруссии, Украины и Казахстана в Россию. Также он рассказал о «проекте Сапфир» — вывозе американцами из Казахстана 600 тонн высокообогащённого урана. Перри сказал: «Советский ядерный комплекс подобен гидре — многоглавому чудовищу из греческой мифологии. Бесполезно просто отсекать боеголовки, нужно уничтожить само чудовище, иначе появятся новые боеголовки».

В апреле 1995 года Перри совершил поездку по постсоветским республикам по маршруту Киев — Москва — Алма-Ата — Ташкент.

В мае 1995 года Перри посетил украинско-американские учения «Щит мира-95» прошедшие на Яворовском военном полигоне.

В 1996 году Перри посетил учения «Щит мира-96» на Украине. Затем он посетил уничтоженную ракетную базу около города Первомайск в Николаевской области. Там 4 июня 1996 года состоялась встреча Перри, министра обороны России Павла Грачёва и министра обороны Украины Шмарова. Было объявлено, что на территории Украины не осталось ни одного ракетно-ядерного боеприпаса.

В октябре 1996 года Перри приезжал в Москву, где выступил перед депутатами Думы, пытаясь убедить их ратифицировать договор СНВ-2.

Является членом Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

26 августа 2014 года опубликовал статью, написанную совместно с Джорджем Шульцем, в которой рекомендовал поддержать Украину поставками вооружений и подготовкой войск и усилить санкции против России.

Награды

Государственные 
 Президентская медаль Свободы с отличием (1997).
  (1980, 1981).
  (1962, 1997).
  (1997).
  (1997).
  (1977, 1997).
 Медаль Национальной аэронавигационной и космической администрации «За выдающуюся службу» (1981).
  (1997).

Иностранные 
 Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» степени кавалера Командорского креста (Германия, 1981).
 Орден «За заслуги» степени Великого офицера (Франция, 1982).
 Орден Заслуг перед Республикой Польша степени кавалера Большого креста (Польша, 1996).
 Орден «За заслуги» I степени (Украина, 1997). Вручён президентом Украины Леонидом Кучмой в резиденции «» в Вашингтоне.
 Золотой орден Свободы (Словения, 1997). Вручен послом Словении в США .
 Орден Короля Дмитара Звонимира (Хорватия, 1998).
 Орден Британской империи степени Рыцаря-командора (Великобритания, 1998).
 Орден Восходящего солнца с Большой лентой (Япония, 2002).
 Также удостоен наград Албании, Бахрейна, Венгрии, Кореи.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Американской академии искусств и наук
Персонал Лос-Аламосской национальной лаборатории
Лауреаты премии Румфорда
Выпускники Академии Калвера
Почётные доктора Загребского университета